Ledizione 2000-2001 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale del Ferencváros.

Il campionato era articolato in due fasi distinte: nella prima le sedici squadre venivano divise in due gironi all'italiana con partite di andata e ritorno. Al termine di questa prima fase le ultime due di ciascun gruppo si giocavano con le squadre della Nemzeti Bajnokság II la partecipazione alla successiva stagione in massima divisione, mentre le restanti sei di ciascun girone formavano un girone da dodici per l'assegnazione del titolo e per le posizioni di vertici. Le squadre si portavano dietro un bonus di punti in relazione alla classifica della prima fase. Al termine del campionato le ultime due classificate retrocedevano in NBII.

Capocannoniere del torneo fu Péter Kabát del Vasas Danubius Hotels SC con 24 reti.

Classifica prima fase

Gruppo A

Gruppo B

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(CU) vince la Coppa di Ungheria

Verdetti 
 Ferencváros campione d'Ungheria 2000-2001.
 Ferencváros ammesso al 2º turno di qualificazione della UEFA Champions League 2001-2002.
 Dunaferr SE e Debreceni VSC ammesse al 2º turno preliminare della Coppa UEFA 2001-2002.
 Lombard FC Tatabánya ammessa al primo turno della Coppa Intertoto 2001.
 Nyírség Spartacus FC, Pécsi Mecsek FC, Nagykanizsa FC e Lombard FC Tatabánya retrocesse in NBII
 Haladás VFC torna in NBI
 Debreceni VSC retrocessa ma ripescata.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2000
Calcio nel 2001
2000-2001